gromada Czerniewice (powiat rawski)
 gromada Czerniewice (powiat włocławski)